

Географія 
 Ноай () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Ноай () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Ноай () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Сен-П'єрр-ла-Ноай (фр. Saint-Pierre-la-Noaille) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара.
 Шампаньяк-ла-Ноай, Шампанья́к-ла-Ноа́й (фр. Champagnac-la-Noaille) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез.
 Сен-Ілер-де-ла-Ноай, Сен-Іле́р-де-ла-Ноа́й (фр. Saint-Hilaire-de-la-Noaille) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.

Особи 
 Анна де Ноай, (фр. Anna de Noailles, народжена як Anna Elisabeth Bibesco-Bassaraba, Princess de Brancovan, після одруження — Marquise Mathieu de Noailles, 15 листопада 1876, Париж — 30 квітня 1933, Париж) — французька поетеса.

Інше 
 10784 Ноай (10784 Noailles) — астероїд головного поясу.